Die WTA Championships 1980 (offiziell Avon Circuit Championships) waren ein Tennisturnier der Damen im Madison Square Garden in New York City. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 17. bis 23. März 1980 statt.

Einzel

Gruppe 1

Gruppe 2

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Doppel

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1980
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan